Polemannia marlothii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Polemannia marlothii ingår i släktet Polemannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
marlothii